Алексе́й Ива́нович Куприя́нов:
 Куприянов, Алексей Иванович (1914—1957) — Герой Советского Союза.
 Куприянов, Алексей Иванович (1928—2018) — звеньевой совхоза «Безводовский» (Ульяновская область), Герой Социалистического Труда (1973).